Thomas o Tom Hughes possono riferirsi a:

 Thomas Hughes – scrittore britannico
 Tom Hughes – attore britannico
 Tom Hughes – giocatore di baseball
 Tom Hughes – politico australiano
 Thomas Hughes – calciatore inglese
 Thomas J.R. Hughes – ingegnere statunitense